Эспинас () — многозначный термин.

Фамилия

Известные носители:

 Эспинас, Альфред Виктор (1844—1922) — французский философ, один из распространителей эволюционной теории во Франции.
 Эспинас, Жюли Жанна Элеонора (1732—1776) — французская писательница, внебрачная дочь графини Альбон.
 Эспинас, Эспри Шарль Мари (1815—1859) — французский военачальник; служил в Алжире, отличился во время похода против кабилов (1845).

Населённые пункты 
 Эспинас — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Эспинас — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Эспинас — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.
 Эспинас — коммуна во Франции, в департаменте Тарн и Гаронна.

Примечания